Сене́рг, Сенерґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Тулузи, 30 км на північ від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сенерг на сайті французького Національного інституту географії
 Сенерг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенерг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенерг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенерг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон